Adam Olejniczak (prawnik)
 Adam Olejniczak (artysta)